Majswhiskey kan syfta på:

 Majswhiskey – en typ av amerikansk whiskey, destillerad på merpart majs, se Bourbon (dryck)
 Majswhiskey –  en typ av amerikansk whiskey som framställs genom destillation av en vört som innehåller minst 80 % majs, se corn whiskey